Sérgio Abreu bzw. Sergio Abreu ist der Name folgender Personen:

* Sergio Abreu (Politiker) (* 1945), uruguayischer Jurist, Diplomat und Politiker
 Sérgio Abreu (Musiker) (1948–2023), brasilianischer Gitarrist
 Sérgio Abreu (Schauspieler) (* 1975), brasilianischer Schauspieler